CFAP70 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 121 амінокислот, а молекулярна маса — 125 721.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки